Бельмонте (, , ) — многозначный термин.

 Бельмонте — укреплённая резиденция, выстроенная в 1456—1470 гг. в Бельмонте близ Куэнки из серого камня королевским фаворитом Хуаном Пачеко.
 Бельмонте — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча.
 Бельмонт — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи.
 Бельмонте-де-Кампос — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Бельмонте-дель-Саннио — коммуна в Италии, располагается в регионе Молизе, в провинции Изерния.
 Бельмонте-Кастелло — коммуна в Италии, располагается в регионе Лацио, в провинции Фрозиноне.

Персоналии 
 Бельмонте, Луи (1799—1879) — французский поэт и публицист.
 Бельмонте, Умберто — католический церковный деятель XI века.
 Бельмонте, Хуан (1892—1962) — испанский матадор.
 Бельмонте Гарсия, Мирея (род. 1990) — испанская пловчиха.

См. также 
 Белмонт
 Белмонти